SIFT bedeutet:

 einen Algorithmus zur Bilderkennung: Scale-invariant feature transform
 einen Algorithmus in Datenbanken: SumIndex Field Technology
 selected ion flow tube eine spezielle Technik der Kopplung mit Massenspektrometern

SIFT